Beg, Borrow and Steal är ett album av Cookies 'N' Beans, utgivet 2010 .

Låtlista
"It's Alright" – 1:44
"Your Love is Loaded" – 2:52
"Beg, Borrow & Steal" – 4:08
"Now It's Too Late" – 4:04
"Kings & Queens" – 5:18
"Shallow Waters" – 5:24
"Don't Walk Out That Door" – 4:07
"Watch My Tail" – 3:13
"The Road Away from You" – 3:10
"I Just Don't Have the Heart" – 3:55
"We Once Were Lovers" – 4:33

Referenser 

Svenska countryalbum
Musikalbum 2010